Нури аль-Саид (1887—1958) — иракский политический и государственный деятель. Премьер-министр Ирака.
 Саид Нури (футболист) — футболист.